Unidad 3 puede referirse a las siguientes acepciones:

Chile
 Unidad de negocio 3 del Red Metropolitana de Movilidad.
 Unidad 3 del TMV.